Соревнования по футболу среди мужских команд на XXX летней Универсиаде в Неаполе прошли со 2 по 13 июля 2019 года.

В турнире приняли участие 12 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 3 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 места в группах, разыграли места с 9 по 12.

Медалисты

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 9-12 места

За 1-8 места

За 5-8 места

Финальная расстановка

Примечания

Ссылки 
 Футбольный турнир на официальном сайте Универсиады 2019

Летняя Универсиада 2019
Футбол на летних Универсиадах
2019 год в футболе
Универсиада